The Marriage of William Ashe  – film del 1916 diretto da Cecil Hepworth
 The Marriage of William Ashe  – film del 1921 diretto da Edward Sloman